Paracraga är ett släkte av fjärilar. Paracraga ingår i familjen Dalceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Paracraga